Бешеново () — село в Сербии, в общине Сремска-Митровица, в Сремском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Срем. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 965 жителей (по переписи населения 1991 года — 913 жителей).

Демография 
В селе Бешеново, по переписи 2002 года проживали 765 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 40,2 лет (38,9 года у мужчин и 41,5 года у женщин). В селе есть 290 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 3,33.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается рост числа жителей.

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Воеводины